Bettany ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Bettany (* 1981), kanadische Fotografin, Bloggerin und App-Entwicklerin
 Paul Bettany (* 1971), britischer Schauspieler